Па́вел Федорович Крышень (род. 12 июля 1921, Зелёное - 15 июля 2020) — советский и украинский учёный, медик. Доктор медицинских наук, профессор. Заслуженный деятель науки УССР.

Биография 
Родился 12 июля 1921 года в селе Зелёное (ныне в Петровском районе Кировоградской области). Когда ему было 10 месяцев, родители переехали в село Петровское этого же района. В 1937 году окончил семилетнюю школу и поступил в авиационный техникум в Запорожье. После окончания техникума работал мастером на авиационном заводе в Куйбышеве.

В сентябре 1941 года добровольно ушёл на фронт. Был пулемётчиком в пехоте. При форсировании реки Терек и захвате Моздока был тяжело ранен в голову, ноги и грудь. После окончания краткосрочных курсов становится механиком-водителем танка. Освобождал Прибалтику. Отличился мужеством и мастерством в бою за литовский город Седа, когда спас горящий танк с экипажем. Для него война закончилась ранением во время атаки камикадзе на Дальнем Востоке под Мукденом.

В 1953 году окончил с отличием Днепропетровский медицинский институт. С 1967 по 1987 год занимал должность директора Днепропетровского научно-исследовательского института гастроэнтерологии. С 1987 года и до сих пор главный научный сотрудник вышеназванного заведения, работает в лаборатории патофизиологии.

Подготовил 42 кандидата и доктора наук. Автор более 200 научных работ и 4 монографий.

Награды 
Награждён орденом Славы III степени и ещё 15 орденами и медалями. Медали участника ВДНХ СССР и УССР.

Литература 
 Кто есть кто на Украине / первый выпуск/ К. И. С., Киев, 1997. С. 2 59-260.

Ссылки 
 Биография на Кировоградском областном информационном портале
 Сайт Института гастроэнтерологии АМН Украины

Доктора медицинских наук
Выпускники Днепропетровской государственной медицинской академии
Танкисты Великой Отечественной войны
Гастроэнтерологи
Родившиеся в Петровском районе (Кировоградская область)
Участники советско-японской войны (СССР)